Grunland steht für:
 ein ehemaliges Rittergut bei Orsoy, heute Stadtteil von Rheinberg im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen
 Ludwig Maximilian von Rigal-Grunland (1809–1885), deutscher Unternehmer